Kivu puede referirse a:

 Kivu, región histórica de la República Democrática del Congo.
 Kivu del Norte con capital en la ciudad de Goma.
 Kivu del Sur con capital en la ciudad de Bukavu.
 Lago Kivu, cuerpo de agua que le da nombre a la región próxima.
 Guerra de Kivu, conflicto armado desarrollado entre 2004 y 2009.
 Kivu Air, aerolínea de la República Democrática del Congo.